Прімейра ліга 2016—2017 () — 83-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобула Бенфіка.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

4 Гравець забив чотири м'ячі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату
 Прімейра Ліга на soccerway 

2016—2017
Португалія
Португалія
2016 у португальському спорті
2017 у португальському спорті